Мюни́р Леве́нт Мерджа́н (; ) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и юношеской сборной Германии.

Клубная карьера 
Мерджан выступал за юношеские команды различных клубов Рурской области, прежде чем в 2016 году перешёл в «Шальке 04». В 2017 году в составе юношеской команды до 17 лет он выиграл чемпионат западной Германии, через год добился того же успеха в составе команды до 19 лет. 

Летом 2019 года Мерджан стал игроком первой команды. 10 августа он дебютировал за «Шальке» в матче первого раунда Кубка Германии с клубом «Дрохтерзен/Ассель» (5:0), выйдя на замену на 62-й минуте вместо Суата Сердара и забив пятый гол в матче и первый гол в карьере на 73-й минуте. 18 августа Мерджан дебютировал в Бундеслиге, выйдя на замену на 93-й минуте матча с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:0) вместо Амина Арита. 22 августа он подписал первый профессиональный контракт с «Шальке» до 2023 года.

Карьера в сборной 
16 апреля 2019 года Мерджан дебютировал за юношескую сборную Германии до 19 лет в матче против датчан (2:5).

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Шальке 04»